Токарская () — украинская и русская фамилия. Женская форма фамилии Токарский. Известные носители:
 Токарская, Валентина Георгиевна (1906—1996) — советская, российская актриса, звезда Московского мюзик-холла, актриса Театра Сатиры.
 Токарская, Татьяна Петровна (1906—1984) — советская и украинская актриса и кинорежиссёр.